Darstellungstheorie steht für:
 Darstellungstheorie, mathematische Theorie
 Darstellungstheorie (Kunst), Theorie zum Darstellungscharakter der Kunst
 Darstellungstheorie (Theaterwissenschaft), Theorie zu Darstellungsmöglichkeiten des Schauspiels